Rivoluzione napoletana può indicare:
 Gli eventi, variamente interpretati come Rivoluzione o Rivolta napoletana del 1647-48, dai quali sarebbe scaturita la Repubblica napoletana del 1647
 Gli eventi associati alla proclamazione della Repubblica napoletana del 1799
 I Moti carbonari di Napoli del 1820